Barksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barksjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (2 ha)
Barksjön, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (21,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn